Monze, nom oficial francès del municipi llenguadocià de Monza, al departament de l'Aude.
 Monze, ciutat de Zàmbia, a la província Meridional.
 Cap Monze, promontori de la costa del Pakistan.